— японский художник и гравёр, один из крупнейших представителей стиля укиё-э, начиная с 70-х годов XVII столетия.

Жизнь и творчество 
Хисикава Моронобу родился в зажиточной семье мастера по окраске тканей и вышивке золотыми и серебряными нитями, в городке Кёнан провинции Ава, близ Токийского залива. Моронобу занимался семейным ремеслом, пока в 1657 году не сгорела мастерская отца. Долгая практика по декоративному украшению тканей, которой он занимался в мастерской отца, сказалась в дальнейшем на стиле его гравюр: женщины в этих произведениях обряжены в красиво декорированные одежды, что придавало гравюрам дополнительный художественный эффект.

В 1660-х годах он перебрался в Эдо, где самостоятельно изучал традиционные стили рисования в манере школ Тоса и Кано. Главным учителем Моронобу, давшим ему умение владеть декоративным и академическим стилем традиционной японской живописи, был Мастер Камбун, работавший в период с 1660 по 1673 год. Вначале Моронобу занимается исключительно иллюстрированием книг, впоследствии его иллюстрации-гравюры рассматриваются уже как самостоятельные произведения искусства. Моронобу не является основателем жанра укиё-э, но это был первый мастер укиё-э, о котором сохранились биографические сведения.

Первые известные работы Моронобу, подписанные его именем, относятся к 1672 году; более ранние его произведения не сохранились. В 1670-е годы он становится крупнейшим мастером укиё-э, и оставался им до своей смерти. Его считают основателем школы Хисикава или Эдо, художником, чьё влияние на живопись продолжалось до конца 19 века.

Сохранилось порядка 150 альбомов, созданных рукой Моронобу, в которых он использует традиционную монохромную технику гравюры. Это произведения в основном на исторические и литературные темы, но среди них есть книги с образцами узоров для кимоно, альбомы укиё-э и коллекции эротических картинок. Отдельных листов с работами Моронобу до наших дней дошло очень мало, но среди этих работ есть прекрасные женские портреты.

Кроме гравюры, Моронобу занимался традиционной живописью по шёлку и росписью ширм. В разных музеях мира хранится несколько ширм, которые приписывают его кисти.

Галерея

Библиография. 
 Guth, Christine, Japanese art of the Edo Period, London, 1996, p. 100
 Japanese prints, ed. Gabriele Fahr-Becker, Tashen, 1994, pp. 35, 197-198

Ссылки 
Работы художника на ukiyo-e.org

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1618 году
Умершие 25 июля
Умершие в 1694 году
Художники Японии